The Green Archer steht für:

 The Green Archer, Originaltitel von Der grüne Bogenschütze (Roman), Roman von Edgar Wallace (1923)
 The Green Archer, Originaltitel von Der Polizeispitzel von Chicago, US-amerikanischer Film von Spencer Gordon Bennet (1925) 
 The Green Archer (1940), US-amerikanisches Filmserial von James W. Horne 

Siehe auch:
 Der grüne Bogenschütze (Film), deutscher Film von Jürgen Roland (1961)